Ariane steht für:

 Ariane (Vorname), ein weiblicher Vorname
 (1225) Ariane, ein Asteroid
 Ariane (1931), ein 1930 gedrehter Spielfilm von Paul Czinner mit Elisabeth Bergner, nach dem Roman Ariane, jeune fille russe
 Ariane, jeune fille russe, Roman von Claude Anet (1920)
 Ariane (Massenet), Oper von Jules Massenet (1906)
 Ariane (Thomas Corneille), Tragödie in fünf Akten und in Versen von Thomas Corneille
 Ariane et Barbe-Bleue, Oper von Paul Dukas (1907)
 Ariane – Liebe am Nachmittag, ein Film von Billy Wilder mit Audrey Hepburn; das Drehbuch basiert auch auf dem Roman von Claude Anet
 Ariane (Apfel), eine Apfelsorte
 Ariane (Förderprogramm), zweijähriges Kultur-Förderprogramm der Europäischen Union ab 1997 
 Ariane (Rakete), eine Serie europäischer Trägerraketen, mit den Modellen
 Ariane 1, Einsatz von 1979 bis 1986 
 Ariane 2, Einsatz von 1986 bis 1989 
 Ariane 3, Einsatz von 1984 bis 1989
 Ariane 4, Einsatz 1988 bis 2003
 Ariane 5, im Einsatz seit 1996
 Ariane 6, noch in Entwicklung
 Ariane-Klasse, ehemalige U-Boot-Klasse der französischen Marine
 Automobiles Ariane, ehemaliger französischer Automobilhersteller
 Simca Ariane, ein PKW-Modell von Simca
 Tour Ariane, ein Wolkenkratzer im Pariser Vorort Puteaux
 Arianetech, spanischer Hersteller der Rennsportmotorräder Ariane
 Ariane, ein Lied der Gruppe K.I.Z

Siehe auch:
 Ariana
 Ariadne (Begriffsklärung)
 Opern unter dem Namen Arianna